Damernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 23. september 2017. Løbet foregik over otte omgange på en rundstrækning - i alt 152,8 km.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Amalie Dideriksen
 Julie Leth
 Cecilie Uttrup Ludwig
 Christina Siggaard
 Pernille Mathiesen
 Camilla Møllebro
 Trine Schmidt

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Linjeløb (damer)